Kaltack ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Kaltack (* 1993), vanuatuischer Fußballspieler
 Jean Kaltack (* 1994), vanuatuischer Fußballspieler
 Michel Kaltack (* 1990), vanuatuischer Fußballspieler
 Tony Kaltack (* 1996), vanuatuischer Fußballspieler